Prymorske (ukrainisch ; russische Entsprechung Primorskoje/Приморское) heißen folgende geographische Objekte:

 Rajon Prymorske – mehrere Verwaltungseinheiten

 Prymorske (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
 Prymorske (Tschuhujiw), Dorf im Rajon Tschuhujiw, Oblast Charkiw, Ukraine
 Prymorske (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk, Oblast Cherson, Ukraine
 Prymorske (Ismajil), Dorf im Rajon Ismajil, Oblast Odessa, Ukraine
 Prymorske (Nowoasowsk), Dorf in der Landratsgemeinde Prymorske, Rajon Nowoasowsk, Oblast Donezk, Ukraine
 Prymorske (Mariupol), Dorf in der Landratsgemeinde Wynohradne, Stadtkreis von Mariupol, Oblast Donezk, Ukraine
 Prymorske (Skadowsk, Bechtery), Dorf im Rajon Skadowsk, Landgemeinde Bechtery, Oblast Cherson, Ukraine (bis 2016 Bilschowik)
 Prymorske (Skadowsk, Kalantschak), Dorf im Rajon Skadowsk, Siedlungsgemeinde Kalantschak, Oblast Cherson, Ukraine
 Prymorske (Skadowsk), Dorf im Rajon Skadowsk, Stadtgemeinde Skadowsk, Oblast Cherson, Ukraine
 Prymorske (Bilhorod-Dnistrowskyj, Lyman), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Landratsgemeinde Lyman, Oblast Odessa, Ukraine
 Prymorske (Wassyliwka), Dorf im Rajon Wassyliwka, Oblast Saporischschka, Ukraine

Siehe auch:
 Prymorsk
 Primorsk
 Primorski